Натуральне число 1640
 1640 рік до нашої ери
 1640 рік нашої ери